JCS est un sigle qui peut désigner :
 Junior CentraleSupélec, la Junior-Entreprise de CentraleSupélec ;
 Joint Chiefs of Staff, le comité des chefs d’États-majors interarmées aux États-Unis ;
 juge de la Cour supérieure, au Québec.